Sedano – pianta della famiglia Apiaceae
 Paco Sedano – giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Valle de Sedano – comune spagnolo

Pagine correlate 
 Sedano selvatico